Thomas Oakes ist der Name folgender Personen:

* Thomas Oakes (Fußballspieler, 1874) (1874–1926), englischer Fußballspieler 
 Thomas Oakes (Fußballspieler, 1922) (1922–1993), englischer Fußballspieler